Schorberg bezeichnet:

 Schorberg (Solingen), eine Ortslage in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Schorberg (Berg), einen bewaldeten Schlackenkegel im Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Schorberg und Scheldköpfchen, ein Naturschutzgebiet im Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz